Les mots alticola et alticolus sont deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier féminin et masculin) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « alticole » c'est-à-dire « qui aime l'altitude ».

 Alticola est un genre de petits rongeurs, de la famille des Cricétidés.
 En taxonomie, les mots alticola et alticolus (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : alticola, alticolus.

Épithète spécifique